Колыванская улица — улица в Центральном районе Новосибирска.

Начинается от Красного проспекта и заканчивается в глубине жилого квартала, образованного Красным проспектом, улицами Каинской и Серебренниковской, а также железнодорожной ветвью с южной стороны. Нумерация домов увеличивается с востока на запад (в сторону Серебренниковской улицы). Северная сторона — нечётная, южная сторона — чётная.

Исторические здания 
 Дом № 5 — жилой дом, построенный в 1904 году. Памятник архитектуры регионального значения.
 Дом № 7 — одноэтажное деревянное здание, построенное в 1914 году на территории, ставшей свободной после пожара, произошедшего в городе в 1909 году. Памятник архитектуры регионального значения.

Галерея

См. также 
 Улица Орджоникидзе
 Улица Романова

Примечания

Ссылки 
Улица Колыванская на 2ГИС

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Центрального района Новосибирска